Radamel Falcao
Paulo Roberto Falcão